Según el contexto, camellón puede referirse a:
 Camellón (agricultura) Sistema agrícola del Imperio inca y usado anteriormente en el altiplano peruano boliviano.
 La Tembladora de Camellones Ubicada en Durango, México.
 Camellón (tráfico) Se refiere a una división a la mitad de una vía para dividir el tráfico que va en diferentes sentidos.